Jego/Jej Królewska Mość – tytuł królewski, używane dawniej w pamiętnikach, diariuszach, korespondencji prywatnej etc.
 Janusz Korwin-Mikke – polski publicysta i polityk, poseł na Sejm I i IX kadencji, były prezes Unii Polityki Realnej, Kongresu Nowej Prawicy i partii KORWiN